Ананьич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ананьич, Борис Васильевич (1931—2015) — советский и российский историк, педагог, специалист в области экономической и политической истории Российской империи и истории международных отношений.
 Ананьич, Василий Емельянович (1903—1977) — советский военачальник белорусского происхождения, контр-адмирал.